Le tournoi de tennis de Chestnut Hill est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1968 se dispute du 18 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Bueno.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Bueno et Margaret Smith Court.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Chestnut Hill

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
Chestnut Hill
Tennis aux États-Unis en 1968
Tennis en août 1968